

Бородінська сільська рада — сільське поселення, Рибинський район, Красноярський край
 Бородінська сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область